

Штайнен — громада, федеральна земля Баден-Вюртемберг
 Штайнен — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц

Штайнен — громада в кантоні Швіц